Tofik – pies na medal (ang. Waffle the Wonder Dog) – brytyjsko-kanadyjski serial familijny. 
Jego światowa premiera odbyła się 26 lutego 2018 roku na antenie CBeebies w Wielkiej Brytanii.

W Polsce emitowany także przez CBeebies, od 7 kwietnia 2021 roku.

Opis fabuły 
Tofik jest uroczym pudlem, który co chwila pakuje się w tarapaty. Na dodatek potrafi mówić. Szczeka tak, że nikt nie może spokojnie spać, lubi droczyć się z sąsiadką – wielbicielką kotów, potrafi rozwiązać każdy problem i wszędzie go pełno. Od kiedy rodzina Brooklyn-Bell postanowiła go przygarnąć, wiele zmieniło się w ich życiu.

Obsada 

 Rufus Hound – głos Tofika
 James Merry – Simon
 Andrea Valls – Jess
 Ellis-James Naylor – Doug
 Angela Curran – Mrs. Hobbs
 Tahliya Lowles – Evie

i inni

Wersja polska 
Wystąpili:

 Przemysław Glapiński – Tofik
 Maciej Kosmala – Szymon Brooklyn-Bell
 Julia Kołakowska-Bytner – Nina Brooklyn-Bell
 Anna Apostolakis – Pani Hobbs
 Janusz Zadura – Dziadek

i inni

Wykonanie piosenki tytułowej: Jakub Jurzyk i inni

Nagrody i nominacje 

 Children's BAFTA Awards (2018) – nagroda w kategorii Najlepszy serial dla dzieci live-action
 Prix Jeunesse International Festival (2018) – nominacja
 Broadcast Awards (2019) – nominacja w kategorii Najlepszy program dla dzieci w wieku przedszkolnym

Przypisy

Linki zewnętrzne 

 Tofik – pies na medal w bazie IMDb
 Tofik – pies na medal w bazie Rotten Tomatoes
 Strona CBeebies(ang.)

Brytyjskie seriale telewizyjne
Kanadyjskie seriale telewizyjne
BBC